Cárdenas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martín Cárdenas
 Martín Cárdenas Hermosa